Eat the Rich chanson du groupe Aerosmith.
 
  , livre de P. J. O'Rourke.
 Expression attribuée par Adolphe Thiers à Jean-Jacques Rousseau et utilisée sur les réseaux sociaux, en anglais, au , traduite en français par Mangeons les riches.